Lesbates är ett släkte av skalbaggar. Lesbates ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Lesbates